Näs socken kan avse:

Näs socken, Gotland – en socken i Gotlands södra härad
Näs socken, Jämtland – en socken i Jämtland
Näs socken, Västergötland – en socken i Västergötland i Vartofta härad
Stockholms-Näs socken – en socken i Uppland i Bro härad, fram till 1886 Näs socken
Uppsala-Näs socken – en socken i Uppland i Ulleråkers härad, fram till 1886 Näs socken
Enköpings-Näs socken – en socken i Uppland i Åsunda härad, fram till 1886 Näs socken
Trollenäs socken – en socken i Skåne i Onsjö härad, fram till 1889 Näs socken
Vänersnäs socken – en socken i Västergötland i Åse härad, fram till 1885 Näs socken